Киркиж, Инга Владимировна (род. 1970) — писатель и сценарист.
 Киркиж, Куприян Осипович (1888—1932) — советский, украинский партийный и государственный деятель.